Кристо́фферсен () — скандинавская фамилия, распространена в Норвегии и Дании.

Известные носители 
 Кристофферсен, Вилли (род. 1933) — датский хоккеист на траве.
 Кристофферсен, Кристиан (род. 1988) — гренландский биатлонист. 
 Кристофферсен, Марта (Kristoffersen, род. 1989) — норвежская лыжница.
 Кристофферсен, Пер (Kristoffersen, 1937—2023) — норвежский футболист, четырежды лучший бомбардир чемпионата Норвегии.
 Кристофферсен, Хенрик (Kristoffersen, род. 1994) — норвежский горнолыжник, двукратный чемпион мира.

См. также 
 Кристоферсон